Robert Young (1907–1998) amerikai televíziós és filmszínész
 Robert Young (1916–2011) olimpiai ezüstérmes amerikai atléta, futó
 Robert Young (1975) brit televíziós és filmrendező